Het seizoen 1996/1997 van FC Groningen was het 26ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor het zeventiende opeenvolgende jaar uit in de Eredivisie.

Het seizoen begon voor FC Groningen met de UEFA Intertoto Cup, na het spelen van vier wedstrijden werd de ploeg derde in de groep, waardoor men niet verder ging in dit toernooi.

In de Eredivisie verliep het seizoen moeizaam en de resultaten vielen tegen, thuis werd er onder andere met 1-5 verloren van sc Heerenveen en met 2-4 van De Graafschap. Nadat er wederom werd verloren, uit bij Vitesse werd het 6-1, moest trainer Hans Westerhof het veld ruimen, ondanks dat die vlak daarvoor zijn contract nog met een jaar verlengd had. Men stelde assistent-trainer Jan van Dijk aan als interim trainer, hij moest de Groningers behoeden van degradatie naar de Eerste Divisie. Van Dijk leidde de ploeg uiteindelijk naar een 10e plaats in de competitie. 

In het KNVB bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waar Willem II in eigen huis met 2-0 te sterk bleek te zijn.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden

UEFA Intertoto Cup

Wedstrijden

Eindstand

1997
Groningen